Montmirail (Marne)
Montmirail (Sarthe)

Tevens is het de naam van twee Franse kantons:
 Kanton Montmirail (Marne)
 Kanton Montmirail (Sarthe)